Demolition е четиринадесети студиен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Това е вторият и последен албум на групата с Тим „Рипър“ Оуенс като вокал. След хладното приемане на „Jugulator“ (1997) групата търси отговор на въпроса какво точно е отблъснало феновете и стигат до решението, че трябва да се върнат към старото си звучене. Като резултат се получава албум с рифовете от „Jugulator“, с напомняния за Judas Priest от 80-те и спорадично ню метъл звучене. Търсейки звучене за всеки фен, групата създава албум отблъснал дори почитателите на „Jugulator“, което в крайна сметка довежда до връщането на Халфорд.

Албума е продуциран от Глен Типтън, който е и главния текстописец. От години насам текстовете на песните се пишат от Халфорд, Даунинг и Типтън. След като Халфорд напуска, двамата китаристи пишат сами текстовете от „Jugulator“. В този албум авторът е предимно Типтън, като на места има принос и Даунинг. Бившият продуцент Крис Тсангаридис (който участва в написването на „A Touch of Evil“ за албума Painkiller) също помага в някои песни. Дори и барабаниста Скот Травис участва в написването на „Cyberface“, като това е първият му и единствен опит да пише текстове (с това изравнява рекорда на друг барабанист на групата, Лес Бинкс, който също участва в написването на само едно парче). Това е и първия албум след „Painkiller“, който включва гост – Дон Еъри на клавишните (в „Painkiller“, свири в „A Touch of Evil“).

„Machine Man“ и „Feed on Me“ са включени в бокс сета „Metalogy“.

Състав 
 Тим „Рипър“ Оуенс – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Бонус песни на японското издание 
 „What's My Name“ – 3:45 (Тим „Рипър“ Оуенс, Даунинг, Типтън)

Бонус песни на германското издание 
 „Rapid Fire“ – 3:53 (Роб Халфорд, Даунинг, Типтън)
 „The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)“ – 4:09 (Питър Гийн)
 Песните са презаписани с „Рипър“ Оунес, по време на репетиции преди концерт.

Бонус песни на австралийското концертно издание 
 „What's My Name“ – 3:45 (Оуенс, Даунинг, Типтън)
 „Rapid Fire“ – 3:53 (Халфорд, Даунинг, Типтън)
 „The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)“ – 4:09 (Грийн)

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2001 година